est la formule brute de plusieurs isomères.

 salicylanilide, numéro CAS 
 acide fénamique, numéro CAS